Ильин, Аркадий Ильич(1892 — 1938) — советский военачальник,дивизионный комиссар, нач.политотдела 5 мехкорпуса, арестован по подозрению в участии в военно-фашистском заговоре, расстрелян.

Биография 

Ильин Аркадий Ильич (Матлин Арон Гилелевич). Дивизионный комиссар (1936). Еврей. Член ВКП(б) с мая 1917 г.

Родился в декабре 1892 г. в г. Миргороде Полтавской губернии в семье фельдшера. Окончил четырехклассное городское училище. Экстерном сдал за пять классов гимназии. До призыва в армию занимался репетиторством (давал частные уроки), работал конторщиком в компании «Зингер». Летом 1915 г. призван в армию. Участник Первой мировой войны. После Февральской революции 1917 г. избирался в состав ротного, полкового и дивизионного комитетов. Состоял в Красной гвардии в г. Миргороде. В октябре 1917 г. избран заместителем председателя Мир-городского ревкома.

В Красной армии с февраля 1919 г. Участник Гражданской войны на Украине. В годы войны занимал должности: заведующего агитационно-просветительной частью Миргородского уездного военкомата, инструктора политуправления Харьковского военного округа, заведующего отделением агитационной работы в прифронтовой полосе (район Константиноград — Полтава), начальника агитационного поезда имени Подвойского. С июля 1919 г. и до конца Гражданской войны работал на должностях политсостава в 13-й армии.

После Гражданской войны на ответственных должностях политсостава в сухопутных войсках РККА. В 1921-1923 гг. — военком военно-продовольственного снабжения войск Крыма, начальник политотдела войск Крыма, военком мобилизационного управления и штаба Киевского военного района, военком войск связи вооруженных сил Украины и Крыма, военком школы ВВС Петроградского военного округа.
Нач.политотдела 5 мехкорпуса, дивизионный комиссар (1936), прож. в Москве: Кропоткинский пер., д.11, кв.96.
Арест. 28.12.1937. Приговорен ВКВС СССР 2.04.1938 по обв. в участии в военно-фашистском заговоре.
Расстрелян 2.04.1938.
Место захоронения: Бутово-Коммунарка
Реабилитирован 24.11.1956.

Ссылки 
 Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника
 Рацстрелянное поколение, 1937-й и другие годы
 АП РФ, оп.24, дело 415, лист 204
 Мартиролог расстрелянных в Москве и Московской области, Сахаров Центр

Дивизионные комиссары
Репрессированные в СССР
Военачальники, репрессированные в СССР